Zarda puede referirse:
a zarda o czarda, un ritmo de baile de origen húngaro
 a la Princesa Poder, personaje de cómic